Фараж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фараж, Имад (род. 1999) — французский футболист.
 Фараж, Найджел (род. 1964) — британский политик, лидер Партии независимости Соединённого Королевства (2010—2016).